O Campeonato Colombiano de Futebol de 2001, oficialmente "Copa Mustang" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 54º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). Tanto no Apertura como no Finalización se jogavam turno em dois grupos de oito e jogos de ida todos contra todos. Os oito melhores na soma dos dois torneios jogavam outro octogonal com dois grupos de quatro, sendo que dois de cada grupo eram  classificados para o quadrangular final, onde o primeiro colocado era campeão colombiano. O campeão do Apertura, o campeão do Finalización e o campeão colombiano eram classificados para a Copa Libertadores da América de 2002. Não houve rebaixamento para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2002 - Segunda Divisão, visto que o campeonato seria expandido para 18 vagas.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2001